

Patronymes 

 Andrew Rutherford, comte de Teviot, gouverneur de Tanger, tué lors de la Bataille de Tanger (1664).
 Alexander Cameron Rutherford, (1857-1941), homme politique canadien
 Camilla Rutherford, (1976- ), actrice anglaise
 Camille Rutherford, (1990- ), actrice française
 Daniel Rutherford, (1749-1819), chimiste britannique
 Daniel Edwin Rutherford (1906- 1966), mathématicien écossais
 Douglas Rutherford (1915-1988), écrivain irlandais, auteur de roman policier
 Ernest Rutherford, (1871-1937), physicien néo-zélandais, père de la physique nucléaire
 des prix scientifiques en son honneur : Médaille Rutherford
 Frank Rutherford (1964-), athlète bahaméen
 Greg Rutherford, (1986-), athlète britannique
 James Rutherford, (1949-), joueur de hockey sur glace puis entraîneur canadien.
 ,
 Joseph Franklin Rutherford, (1869-1942),  des témoins de Jéhovah
 Kelly Rutherford, (1968-), actrice américaine
 Mike Rutherford, (1950-), musicien britannique, guitariste-bassiste de Genesis
 Margaret Rutherford, (1892-1972), actrice britannique
 Walter Rutherford (1870-1936), golfeur britannique
 Zara Rutherford (2002-), pilote belgo-britannique

 Mark Rutherford (1831-1913), écrivain britannique

Prénom 
Rutherford est un prénom porté par :
 Rutherford Jeremiah (1982- ), haltérophile nauruan

Toponymes 
 Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Rutherford () :

 le comté de Rutherford situé dans l’État de Caroline du Nord ;
 le comté de Rutherford situé dans l’État du Tennessee.
 Rutherford localité de Californie ;
 Rutherford, la région vinicole qui l'entoure.
 Rutherford (New Jersey)
 Rutherford (Tennessee)

Autres 
 rutherford (unité), ancienne unité de mesure de radioactivité ;
 Le Rutherford, un moteur-fusée développé par Rocket Lab.

Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom